Стрелица () — покинутое село,
Писаревский сельский совет,
Золочевский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6322685008.

Снято с учёта в связи с переселением жителей в 1998 году.

Географическое положение 
Село Стрелица находится расстоянии в 1 км от села Гурьев, по селу протекает пересыхающий ручей, один из притоков реки Братеница.

История 
 1998 — снято с учёта в связи с переселением жителей.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области
Населённые пункты Золочевского района (Харьковская область)